Васили́шин — українське прізвище. Відомі носії:

 Василишин Андрій Володимирович (1933) — міністр внутрішніх справ України в 1990—1994 роках.
 Василишин Андрій Дмитрович (1984—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василишин Володимира (1926) — українська поетеса.
 Василишин Євстахій (1897–1974) — діяч української діаспори в Канаді.
 Василишин Ігор Васильович (1967)
 Василишин Микола Якович (1925–1945) — учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Василишин Михайло Іванович (1918–1994) — Герой Радянського Союзу.
 Василишин Михайло Іванович (1910–1945) — Герой України.
 Василишин Олег Миколайович (1981) — завідувач редакційно-видавничого відділу видавництва Української академії друкарства.
 Василишин Роман Йосифович (1961) — доктор медичних наук, головний лікар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва.

Українські прізвища